Барбашов — русская фамилия. Известные носители:

 Барбашов, Борис Михайлович (1930) — советский и российский физик.
 Барбашов, Пётр Парфеньевич (1918—1942) — Герой Советского Союза.